«Харусамэ» — японский эскадренный миноносец времён Второй Мировой войны.
 «Харусамэ» — тип эскадренных миноносцев Императорского флота Японии.